

Sigle 
Le sigle HV peut signifier :
 , aux Pays-Bas et en Belgique (Région flamande) : HV Arena, HV Fiqas Aalsmeer, HV KRAS/Volendam, HV Uilenspiegel Wilrijk, HV Van der Voort Quintus ;
 , dont HV est également le symbole ;
 .
 H.V., initiales de Herman Verbaere (1906 – 1993) sur ses gravures
 Huile Végétale : Corps gras liquide à température ambiante, extrait d'une plante oléagineuse

Code 
Le code HV peut faire référence à :
 Transavia, selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes.

Symbole 
 Hv était le symbole de l'helvétium (l'astate), nom aujourd'hui désuet ;
 hV est le symbole de l'hectovolt ().